Нісса́н:
 Nissan Motor — японська автомобілебудівельна компанія.
 «Ніссан» — марка автомобілів, що випускаються Nissan Motor.
 Ніссан — річка в Швеції.
 Ніссан — острів у Тихому океані.

Див. також 
 Нісан — місяць єврейського календаря.